Léonard Clapisson (1749-1797), facteur d'instrument à vent français ;
 Antoine Clapisson (1779-1857), fils du précédent, compositeur et corniste français ;
 Louis Clapisson (1808-1866), fils du précédent, compositeur et collectionneur d'instruments de musique anciens français.